Cantari – plurale di Cantare
 Cantari – plurale di Cantaro
 Monti Cantari – catena dell'Appennino centrale